Агу́л:

 Агул (или агу́лец) — представитель одного из коренных народов Дагестана
 Агул — агульский язык
 Агул — историческая и географическая область в Южном Дагестане, основная область расселения агулов; территориально в целом соответствует современному Агульскому району Дагестана
 Агул — река; приток реки Кан
 Агул — посёлок в Иланском районе Красноярского края.
 Агул — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.